Adsit bezeichnet

 Adsit (Virginia), Ort im Brunswick County, Vereinigte Staaten
 Adsit Run, Fließgewässer im Crawford County, Pennsylvania

Personen:
 Glen Adsit, US-amerikanischer Dirigent und Musiklehrer
 O. H. Adsit, US-amerikanischer Politiker und Bürgermeister von Juneau, Alaska
 Scott Adsit (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler, Schriftsteller und Comedian